Onlinekommentar oder Online-Kommentar steht für:
 im Internet veröffentlichter Kommentar (Journalismus)
 im Internet veröffentlichter Kommentar (Literaturwissenschaft)
 im Internet veröffentlichter Bibelkommentar
 im Internet veröffentlichter Gesetzeskommentar
 im Internet veröffentlichter Leserbrief